Cathedral (englisch für Kathedrale) steht für:

Musikgruppen:
 Cathedral (britische Band), englische Doom-Metal-Band
 Cathedral (US-amerikanische Band), US-amerikanische Progressive-Rock-Band

im NRHP gelistete Objekte:
 Cathedral Basilica of the Assumption, in Covington, Kentucky, ID-Nr. 73000812
 Cathedral Church of St. Paul Complex, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 82002893
 Cathedral Mansions Apartment Buildings, in Washington, DC, ID-Nr. 94001037
 Cathedral Nuestra Senora de Guadalupe of Ponce, in Ponce, Puerto Rico, ID-Nr. 84000467
 Cathedral of All Saints, in Albany, New York, ID-Nr. 74001213
 Cathedral of Learning, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 75001608
 Cathedral of Our Merciful Saviour, in Faribault, Minnesota, ID-Nr. 79001253
 Cathedral of Saint Helena, in Helena, Montana, ID-Nr. 80004270
 Cathedral of St. Augustine, in St. Augustine, Florida, ID-Nr. 70000844
 Cathedral of St. George Historic District, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 98001361
 Cathedral of St. James and Parish Hall, in South Bend, Indiana, ID-Nr. 85001205
 Cathedral of St. John the Baptist, in Paterson, New Jersey, ID-Nr. 77000903
 Cathedral of St. Paul, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000604
 Cathedral of the Assumption, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 77000623
 Cathedral of the Madeleine, in Salt Lake City, Utah, ID-Nr. 71000845
 Cathedral of the Most Blessed Sacrament, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 82002894
 Cathedral of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, in Grand Island, Nebraska, ID-Nr. 82003189
 Cathedral Parish School, in Wheeling, West Virginia, ID-Nr. 96001572
 Cathedral Rectory, in Mobile, Alabama, ID-Nr. 74002351
 Cathedral Valley Corral, in Torrey, Utah, ID-Nr. 99001093
Weiteres:
Cathedral Crags, Klippen in Antarktika

Siehe auch:
 Cathedral City, Stadt im Riverside County, Kalifornien 
 Cathedral Historic District
 Catedral
 Kathedrale